USS Kearsarge est le nom porté par quatre navires de l’US Navy (un fut renommé en cours de construction). Le premier a été nommé d'après le mont Kearsarge dans le New Hampshire, les suivants en l'honneur du premier.

 Le premier , un sloop de guerre, combattit lors d'un des plus célèbres combats navals de la guerre de Sécession. 
 Le second , un cuirassé mis en service en 1900.
 L', un porte-avions de la classe Essex, fut brièvement nommé Kearsarge avant son lancement. 
 Le troisième , un porte-avions de classe Essex à coque longue (aussi connue comme classe Ticonderoga) servit durant les guerres de Corée et du Vietnam.
 Le quatrième , un navire d'assaut amphibie de la classe Wasp est en service depuis 1993.

Source 

Kearsarge